Aleksiej Jurjewicz Połtoranin (ros. Алексей Юрьевич Полторанин, ur. 29 kwietnia 1987 w Leninogorsku) – kazachski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata w kategorii seniorów, młodzieżowców oraz juniorów.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Aleksiej Połtoranin po raz pierwszy pojawił się podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach w 2002 roku, gdzie w biegu na 15 km stylem dowolnym zajął 15. miejsce. W imprezach juniorskich startował do 2007 roku, najlepsze wyniki odnosząc podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn, gdzie wspólne z kolegami z reprezentacji wywalczył złoty medal w sztafecie. Zdobył także srebrny medal w biegu na 10 km techniką dowolną na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku. W kategorii młodzieżowców zdobył dwa medale. Pierwszy wywalczył na mistrzostwach w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie był drugi w biegu na 15 km klasykiem, a rok później podczas mistrzostw w Praz de Lys – Sommand był drugi na tym samym dystansie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 marca 2005 roku w Lahti, zajmując 90. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 13 grudnia 2006 roku w Cogne, gdzie zajął 27. pozycję w biegu na 15 km klasykiem. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, który zakończył na 34. miejscu. Wtedy też po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych. Miało to miejsce 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie w biegu na 15 km stylem klasycznym był najlepszy. Na podium stanął także 17 grudnia 2011 roku w Rogli, gdzie na tym samym dystansie zajął trzecią lokatę.

Pierwszą imprezą w kategorii seniorów, w której wziął udział były igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006 roku, gdzie w biegu na 15 km techniką klasyczną zajął 39. miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver był zarówno w sprincie drużynowym jak i indywidualnym zajmował piątą pozycję. Na mistrzostwach świata seniorów startuje od 2007 roku. Jak dotąd najlepszy indywidualny wynik osiągnął na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku, zajmując szesnaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy sportowcy ukarani za doping
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018